Por Catalina Gómez puede referirse a:

 Catalina Gómez (presentadora) (1980-), más conocida como Cata Gómez, modelo y presentadora colombiana.
 Catalina Gómez (periodista) (1984-), periodista y presentadora de noticias colombiana.